

Arti figurative 
Il trionfo della morte è un tema iconografico ricorrente nell'arte medievale. Può riferirsi anche alle seguenti opere specifiche:
 Trionfo della Morte – affresco di autore sconosciuto, custodito a palazzo Abatellis, a Palermo
 Trionfo della Morte – dipinto ad olio su tavola di Pieter Bruegel il Vecchio
 Trionfo della Morte – affresco di Buonamico Buffalmacco

Letteratura 
 Trionfo della morte – romanzo di Gabriele D'Annunzio